

Biologia 
 Masquerade – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum

Cinema 
 Masquerade – film del 1929 diretto da Russell Birdwell
 Masquerade – cortometraggio del 1931 diretto da Casey Robinson
 50.000 sterline per tradire (Masquerade) – film del 1965 diretto da Basil Dearde
 Masquerade (The Honey Pot) – film del 1967 diretto da Joseph L. Mankiewicz
 Masquerade – film del 1988 diretto da Bob Swaim
 Masquerade (Gwanghae: Wang-i doen namja) – film del 2012 diretto da Choo Chang-min
 Masquerade – film del 2021 diretto da Shane Dax Taylor
 Masquerade - Ladri d'amore (Mascarade) - film del 2022 diretto da Nicolas Bedos

Giochi e videogiochi 
 Vampiri: la masquerade – gioco di ruolo creato da Mark Rein·Hagen edito dalla White Wolf
 Masquerade – videogioco per home computer del 1983

Letteratura 
 Masquerade (The Masqueraders) – romanzo di Georgette Heyer del 1928
 Bacio sacro (Masquerade) – romanzo di Melissa de la Cruz del 2007
 Maschere di morte (Masquerade) – romanzo di Walter Satterthwait

Musica 
 Masquerade – singolo dei Berlin del 1983
 Masquerade – canzone del musical The Phantom of the Opera del 1986
 Masquerade – canzone dei Symphony X del 1994
 Masquerade – album dei Rondò Veneziano del 1989
 Masquerade – album dei Running Wild del 1995
 Masquerade – album dei Meliah Rage del 2009
 Masquerade – album di George Benson del 1998
 Masquerade – album dei Dreams of Sanity del 1999
 Masquerade – album di Reb Beach del 2001
 Masquerade – album di Wyclef Jean del 2002
 Masquerade – album di Eric Saade del 2010
 Masquerade – brano musicale di Nicki Minaj del 2012
 Masquerade – progetto musicale tedesco realizzato da Drafi Deutscher e Nino De Angelo
 Masquerade – album delle Bananarama del 2022

Televisione 
 Masquerade – personaggio di Bakugan - Battle Brawlers e Bakugan Battle Brawlers: New Vestronia
 Masquerade – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1983 al 1984